Даньо () — словацьке і українське прізвище.

Відомі носії:
 Йозеф Даньо (1968) — словацький хокеїст.
 Марко Даньо (1994) — словацький хокеїст.
 Мартін Даньо (1976) — словацький журналіст.

Словацькі прізвища
Українські прізвища